Pagendarm ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Heinrich Pagendarm (1674–1749), deutscher Geistlicher 

 Kurt Pagendarm (1902–1976), deutscher Jurist und Richter